

Cinema 
Breakdown – film del 1952
Breakdown - La trappola (Breakdown) – film del 1997
Breakdown – film del 2014

Musica 
Breakdown – gruppo musicale statunitense
Breakdown – interludio strumentale in una canzone tipico del metalcore
Break – interludio strumentale in una canzone tipico della musica elettronica, chiamato anche breakdown
Breakdown – singolo di Tom Petty and the Heartbreakers del 1976
Breakdown – album degli Old and in the Way del 1997
Breakdown – album di Melissa Etheridge del 1999
Breakdown – singolo di Mariah Carey del 1998
Breakdown – singolo dei Tantric del 2001
Breakdown – singolo di Jack Johnson del 2005
Breakdown – singolo dei Seether del 2008
Breakdown – singolo dei Tonight Alive del 2013
 Breakdown – singolo della Shoreline Mafia del 2019

Altro 
Breakdown – videogioco del 2004
Breakdown a valanga – fenomeno fisico dell'elettronica
Breakdown: In Your House – evento di wrestling